Mrčevac kan syfta på:

Geografi

Montenegro 

 Mrčevac (ort), 
 Mrčevac (berg), 

Robotskapade Montenegroförgreningar